Erjon Bogdani (né en 1977), footballeur albanais ;
 Pjetër Bogdani (c. 1630-1689), écrivain albanais.